Giovanni Schiaparelli, een Italiaans astronoom
 Schiaparelli (Marskrater), een naar hem vernoemde krater op Mars
 Schiaparelli (Maankrater), een naar hem vernoemde krater op de maan
 (4062) Schiaparelli, een naar hem vernoemde planetoïde
 Schiaparelli EDM lander, een lander in ESA's marsmissie ExoMars  
 Elsa Schiaparelli, ontwerper van haute couture